Леопа́рд может означать:
 Леопард — крупное хищное млекопитающее семейства кошачьих.
 Морской леопард — морское млекопитающее, вид тюленя.
 «Леопард» — роман Джузеппе Томази Ди Лампедуза.
 «Леопард» — фильм Лукино Висконти.
 Специальный батальон внутренней охраны «Леопард» — специальное подразделение вооружённых сил Гаити, созданное в августе 1971 года.
 «Леопард» — люксембургская велокоманда.
 Леопард — один из талисманов зимних Олимпийских игр 2014.
 «Леопард» — военная операция Гражданской войны в Нигерии.
 Яростный леопард — фигура тю сёги и нескольких других крупных вариантов сёги.
 Леопард (IV век) — святой мученик.
 Leopard — версия операционной системы Mac OS X.

Техника и вооружение 
 VK 1602 «Leopard» — экспериментальный разведывательный немецкий танк времён Второй мировой войны.
 «Леопард» — немецкий основной боевой танк 1960-х годов.
 «Леопард 2» — современный немецкий основной боевой танк.
 Леопард (подводная лодка) — российская подводная лодка типа «Барс».
 К-328 «Леопард» — российская атомная подводная лодка проекта 971.
 «Леопард» — полупрам Балтийского флота России, 1773 года постройки.
 «Леопард» — полупрам Балтийского флота России, 1789 года постройки.
 1РЛ232 СНАР-10 «Леопард» — советская станция наземной артиллерийской разведки.

 «Намер» ( — леопард, тигр) — современный израильский тяжёлый бронетранспортёр.

См. также 
 АФК Леопардс